Hyperaspis  — род божьих коровок из подсемейства Scymninae.

Описание 
Верхняя часть тела голая, блестящая. Эпиплевры надкрылий с глубокими ямками для колен. Усики 10-сегментные. Последний сегмент челюстных щупиков поперечный.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Божьи коровки
Роды жесткокрылых